Rok 1997 był ósmym, w którym funkcjonowała lista najlepiej sprzedających się albumów na Węgrzech, Top 40 album- és válogatáslemez-lista.

Historia notowania

Przypisy 

Listy albumów numer jeden na Węgrzech
1997 w muzyce
1997 w Europie
Węgry w XX wieku